Live Arena di Verona – album di Paolo Conte
Live Arena di Verona – DVD di Paolo Conte
Live Arena di Verona - Sold Out – album di Patty Pravo